Needle steht für
 Needle Island, Insel im Indischen Ozean
 Needle Park, Platz in Zürich
 Weavers Needle, Bergspitze
Siehe auch:
 Needles (Begriffsklärung) 
 Needle beer
 Eye of the Needle
 Space Needle
 Watts Needle
 Ternyck Needle